Danmarksserien for kvinder (eller DS for kvinder) er den tredjebedste række i Danmarksturneringen i kvindefodbold.

Rækken består af to puljer med hver 8 hold.

Danmarksturneringen i kvindefodbold
DBU